Lubbock může být:

 Lubbock (Texas) – město v Texasu
 Lubbock County – okres v Texasu
 John Lubbock (1834–1913) – anglický bankéř, politik, archeolog a biolog